Оте́чество (от отец) может означать:

 Отечество — синоним Родины.
 «Отечество» — избирательный блок и фракция в России.
 Отечество — один из иконографических вариантов икон Святой Троицы.
 «Отечество» — серия книг издательства «Молодая гвардия» (Москва), выходившая в 1972 году.
 «Отечество» — газета Яранского района Кировской области.

См. также 
 Отечество для всех
 Отечество иллюзий